Condado de Deuel es el nombre de 2 condados en los Estados Unidos:

 Condado de Deuel (Dakota del Sur) 
 Condado de Deuel (Nebraska)